Болгария принимала участие в зимних Олимпийских играх 1992 года в Альбервиле (Франция) в тринадцатый раз за свою историю, но не завоевала ни одной медали. Сборную страны представляли 30 спортсменов: 22 мужчины и 8 женщин. Знаменосцем на церемонии открытия была двукратный призёр чемпионата мира по биатлону 1991 года Ива Шкодрева.

Болгарки, которые являлись одними из мировых лидеров на рубеже 1980-х и 1990-х годов, были близки к наградам в биатлоне, в котором женщины впервые разыграли медали на Олимпийских играх. Надежда Алексиева заняла четвёртое место в спринте (первая в истории гонка женщин в биатлоне на Олимпийских играх) и пятое место в индивидуальной гонке. В эстафете болгарки заняли 4-е место после Франции, Германии и Объединённой команды.

Самым юным участником сборной была 15-летняя фигуристка Виктория Димитрова, самым старшим — 33-летний Владимир Брейчев.

Болгарские спортсмены приняли участие в состязаниях по 7 видам спорта:

 прыжки с трамплина: лучший результат у Емила Зографски на нормальном трамплине — 40 место.
 санный спорт:
 мужчины: Илко Карачолов и Иван Карачолов — 17 место в мужских двойках
 женщины: Албена Здравкова — 24 место
 фигурное катание: одиночница Виктория Димитрова заняла 18 место после короткой программы, 17 в произвольной программе и, набрав в общей сложности	26.0 баллов, заняла	17 место в итоговом протоколе.
 горнолыжный спорт: лучший результат показал Петр Дичев — 26 место в слаломе, 22 место в комбинации.
 биатлон:
 женщины:
 мужчины
 бобслей
 лыжные гонки

Таблицы результатов

Биатлон 
Мужчины

Эстафета 4 x 7.5 км у мужчин

Женщины

Эстафета 3 x 7.5 км у женщин

Примечания

Ссылки 
 База МОК
 Официальные олимпийские отчёты 
 sports-reference.com

1992
Страны на зимних Олимпийских играх 1992 года